Il y a deux épitres aux Thessaloniciens dans le Nouveau Testament :
Première épître aux Thessaloniciens
Deuxième épître aux Thessaloniciens